Хорхе Антонио Флорес Вильяфанья (; 16 сентября 1989, Анахайм, США) — американский футболист мексиканского происхождения, защитник. Выступал за сборную США.

Клубная карьера 

В 2007 году Хорхе победил в первом сезоне реалити-шоу Sueño MLS, проводимого MLS с целью выявления лучших среди неоткрытых юных талантов для дальнейшего их обучения в академиях клубов лиги, что подразумевает для них в перспективе возможность стать профессиональными игроками, за что и получил прозвище Sueño (), и присоединился к академии «Чивас США».

В июле 2007 года «Чивас США» подписали с Хорхе профессиональный контракт. Его дебют в MLS состоялся 9 сентября в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз». 17 мая 2008 года в поединке против «Ди Си Юнайтед» Хорхе забил свой первый гол в MLS.

12 декабря 2013 года «Чивас США» обменял Вильяфанью с драфт-пиком в «Портленд Тимберс» на Эндрю Жан-Баптиста с драфт-пиком. 18 мая 2014 года в матче против «Коламбус Крю» он дебютировал за свою новую команду, заменив во втором тайме Максимильяно Уррути. 4 июля в поединке против «Лос-Анджелес Гэлакси» Хорхе забил свой первый гол за «Тимберс». В 2015 году Вильяфанья помог команде впервые в истории выиграть Кубок MLS.

После победы в Кубке MLS Вильяфанья был продан в мексиканский «Сантос Лагуна». Сумма сделки по данным журналистов составила чуть более $1 млн. 10 января в матче против «Леона» он дебютировал в мексиканской Примере. В 2018 году Хорхе помог клубу выиграть клаусуру.

8 августа 2018 года Вильяфанья вернулся в «Портленд Тимберс».

12 января 2021 года Вильяфанья с 16-м пиком Супердрафта MLS 2021 был обменян в «Лос-Анджелес Гэлакси» на 8-й пик Супердрафта с возможной доплатой дополнительных распределительных средств в зависимости от его будущих показателей. За «Лос-Анджелес Гэлакси» он дебютировал 18 апреля в матче стартового тура сезона против «Интер Майами».

Международная карьера 
В 2009 году в составе молодёжной сборной США Хорхе принял участие в молодёжном чемпионате мира в Египте. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии, Камеруна и Южной Кореи.

25 января 2017 года тренер сборной США Брюс Арена вызвал Вильяфанью в тренировочный лагерь команды в преддверии товарищеских матчей со сборными Сербии 29 января и Ямайки 3 февраля. В матче с Сербией, выйдя на замену на 69-й минуте вместо Грега Гарсы, Хорхе дебютировал за первую национальную сборную. В матче с Ямайкой он впервые вышел в стартовом составе американцев.

В 2017 году Вильяфанья стал обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных Панамы, Никарагуа, Коста-Рики и Ямайки.

Достижения 
Командные

 «Портленд Тимберс»
 Чемпион MLS (обладатель Кубка MLS): 2015
 Победитель Турнира MLS is Back (2020)

 «Сантос Лагуна»
 Чемпион Мексики: клаусура 2018

 США
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2017

Личная жизнь 
В ноябре 2011 года Хорхе сменил фамилию, начав использовать вместо отцовской фамилии — Флорес, фамилию матери — Вильяфанья.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной США по футболу
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Чивас США»
Игроки ФК «Портленд Тимберс»
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»